

Patronymes 

 Giovanni Bozzi(1963- ), entraineur belge de basket-ball.
 Jacques Bozzi (1883-1961), homme politique français.
 Jean Bozzi (1919-2004), préfet et député français.
 Jean-Louis Bozzi (1860-1946), sculpteur français.
 Sebastian Bozzi (1971- ), joueur argentin et italien de rugby à XV.

Homonymie
Homonymie de patronyme